Carlos Cáceda puede referirse a:

 Carlos Cáceda Ollaguez: futbolista peruano nacido en 1991.
 Carlos Cáceda Reyes: futbolista peruano nacido en 1967, padre del anterior.